Corazón de María puede referirse a:

Religión

Consagración 
 Fiesta del Inmaculado Corazón de María, celebrada al día siguiente a la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús;

Órdenes religiosas (ordenadas por fecha de fundación) 
 Comunidad Religiosa de las Hijas del Corazón de María, fundada por el padre Pedro José de Cloriviere (jesuita) y María Adelaida de Cicé, en Francia en 1790;
 Hermanas Siervas del Inmaculado Corazón de María, fundada por el Padre Louis Florent Gillet y M. Teresa Maxis en 1845;
 Misioneros Hijos del Corazón de María (Claretianos), fundada por San Antonio María Claret en España en 1849;
 Siervas del Corazón de María, fundada por el P. François Delaplace, c.s.sp. y la M. Marie Moisan, en Francia, el 19 de marzo de 1860;
 La Congregación del Corazón Inmaculado de María, fundada por sacerdote diocesano belga Teófilo Verbist en 1862;
 La Congregación de Misioneras Hijas del Corazón de María, fundada por la Madre María Güell y Puig en España, el 14 de septiembre de 1899;

Televisión 
 La telenovela chilena Corazón de María que emitida por TVN.